Steska ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Steska (* 1978), deutscher Sternekoch und Gastronom
 Viktor Steska (1868–1946), slowenischer Kunsthistoriker und römisch-katholischer Geistlicher